Malenchus är ett släkte av rundmaskar. Malenchus ingår i familjen Tylenchidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Malenchus